Сан Мигел Тилкијапам има више значења:

 Општина Сан Мигел Тилкијапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Тилкијапам (Сан Мигел Тилкијапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику